Nogometni klub "Nafta Lendava" (NK "Nafta Lendava", "Nafta" Lendava; "Nafta") je bio nogometni klub iz Lendave, Pomurje, Republika Slovenija.

O klubu 
Klub je osnovan pod mađarskim nazivom "Lendvai Football Egyesület" u tadašnjoj Donjoj Lendavi, te se smatra najstarijim slovenskim nogometnim klubom. 
Poslije I. svjetskog rata klub se nazivao NK "Lendava", te potom SK "Lendava", od sredine 1930.-ih klub počinje nastupati u prvenstvima "Ljubljanskog podsaveza".  
Za vrijeme II. svjetskog rata, Lendava, odnosno područje Prekmurja je priključeno Mađarskoj, te je klub između 1941. i 1944. igrao u prvenstvima nogometnog podsaveza Szombathely (hrv. Sambotel).  
Po završetku rata, 1945. godine klub dobiva naziv "Lendava" (također navedena i kao "Donja Lendava"). 1946. godine klub osvaja prvo poslijeratno republičko prvenstvo Slovenije, te klub dobiva novi naziv - "Nafta". Kao slovenski prvak, klub je član "Prve savezne lige" u sezoni 1946./47., iz koje odmah ispada. Naredenih desetljeća klub uglavnom nastupa u "Slovenskoj republičkoj ligi" ("Slovenskoj zoni"), te nižim ligama na području SR Slovenije. 1970.-ih klub se nazivao i "Lendava".  
Od sezone 1991./92., po osamostaljenju Slovenije, "Nafta" je igrala u "1. slovenskoj ligi", "2. Slovenskoj ligi" i jednu sezonu u "3. slovenskoj ligi - Istok (slov. Vzhod). Od sezone 2005./06. "Nafta" je kontinuirano prvoligaš, do sezone 2011./12., kada se zbog financijskih problema klub gasi. Ubrzo je u ljeto 2012. osnovan novi klub kao nasljednik "Nafte" - ND "Lendava 1903"' (kasnije preimenovana u NK "Nafta 1903").

Stadion

Uspjesi

nakon 1991. 

 2. slovenska liga
 doprvak: 1994./95., 1995./96., 2004./05. 

 3. slovenska liga (Istok / Vzhod) 
 prvak: 2003./04.

Od 1945. do 1991. 

 Slovenska republička liga 
 prvak: 1946. 
 doprvak: 1969./70. 

 Slovenska liga - Istok 
 prvak: 1989./90.

do 1945. 
 Liga saveza Szombathely 
 doprvak: 1942.

Pregled plasmana

Poznati igrači

Poznati treneri

Unutrašnje poveznice  
 Lendava
 NK Nafta 1903 Lendava

Vanjske poveznice 
 nogometniklub-lendava.si, wayback arhiva 
 nafta1903.si 
 int.soccerway.com, NK Nafta 1903 Lendava 
 worldfootball.net, NK Nafta 
 prvaliga.si, Nafta 
  globalsportsarchive.com, NK Nafta 1903 
 transfermarkt.com, NK Nafta 1903

Izvori 
 
  nafta1903.si, Klub, pristupljeno 19. lipnja 2020.  
  siol.net, Zgodovina NK Nafta, objavljeno 17. prosinca 2007., pristupljeno 19. lipnja 2020.  
  futbolas.lietuvai.l, NK Nafta 1903 , pristupljeno 19. lipnja 2020.   
  foot.dk, Nafta Lendava , pristupljeno 19. lipnja 2020.  
  siol.net, Konec agonije: lendavska Nafta v stečaj, objavljeno 29. lipnja 2012., wayback arhiva 
  nogomania.com, Pokopali smo še Nafto, objavljeno 29. lipnja 2012., pristupljeno 19. lipnja 2020.  
  delo.si, Konec agonije v Lendavi, Nafta v stečaj, objavljeno 29. lipnja 2012., pristupljeno 19. lipnja 2020.  
  rtvslo.si, Najstarejši slovenski klub ne obstaja več, vroče tudi v Muri, objavljeno 29. lipnjs 2012., pristupljeno 19. lipnja 2020.  
  

Slovenski nogometni klubovi 
Bivši slovenski nogometni klubovi